El Torneig d'Istanbul 2020, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul 2020, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La tretzena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 13 de setembre de 2020 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 22 d'abril però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en preparació del Roland Garros, i de fet es va disputar en paral·lel a la segona setmana del US Open.

La tennista romanesa Patricia Maria Țig va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
WTA Tour 2020